Ocenebra squamulifera är en snäckart som först beskrevs av Carpenter och William More Gabb 1869.  Ocenebra squamulifera ingår i släktet Ocenebra och familjen purpursnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Purpursnäckor
squamulifera